

Astronomia
 34138 Frasso Sabino – asteroide della fascia principale.
 Osservatorio di Frasso Sabino – osservatorio astronomico.

Geografia
 Frasso Sabino – comune italiano in provincia di Rieti.
 Frasso Telesino – comune italiano in provincia di Benevento.
 Frasso – frazione del comune di Sonnino, in provincia di Latina.

Persone
 Alfredo Dentice di Frasso – ammiraglio e politico italiano (1873-1940)
 Antonio Lo Frasso – militare e letterato sardo (1540-1600)
 Ernesto Dentice di Frasso – politico italiano (1825-1886)
 Luigi Dentice di Frasso – conte e patrizio napoletano (1861-1947)